M41 может иметь следующие значения.
 Мессье 41 (Скопление Малый Улей) — рассеянное скопление в созвездии Большого Пса
 M41 — самоходная артиллерийская установка США периода Второй мировой войны
 M41 Уокер Бульдог — лёгкий танк США 1950-х годов
М41 — автодорога, соединяющая города Термез, Душанбе, Хорог, Ош
М41 — тепловоз железных дорог венгерского оператора MÁV